Партия на националното единство може да се отнася за:
 Партия на националното единство (Кипър)
 Партия на националното единство (Филипини)